Су́цос () — греческая фамилия. Известные носители:

 Суцос, Александрос (1803—1863) — греческий поэт.
 Суцос, Димитриос — сотник Священного отряда (1821), первой регулярной воинской части в современной греческой истории
 Суцос, Панайотис (1806—1868) — греческий поэт.
 Суцос, Скарлатос (1806—1887) — греческий генерал и министр.
  — дворянский род.